Molinero est un nom commun et un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Nom commun 
Molinero est un nom commun espagnol qui signifie « meunier », de molino, « moulin ».

Patronyme 

 Anita Molinero (1953-), plasticienne, peintre et sculptrice française ;
 Francisco Molinero (1985-), footballeur espagnol ;
 Francisco Molinero Hoyos (1953-), homme politique espagnol.

Pseudonyme 

 El Molinero, pseudonyme de Ricardo Aguín Ochoa (1970-), matador français et espagnol.

Variantes 
Variantes avec le même sens dans d’autres langues :
 , patronyme italien
 , patronyme français
 , patronyme allemand
 , patronyme allemand
 Miliner ou Le Milinaire, patronyme breton
 Molder ou , patronyme flamand

Patronyme hispanique